Вы́боргская набережная — набережная в Выборгском и Приморском административных районах Санкт-Петербурга, в историческом районе Выборгская сторона. Проходит от улицы Фокина до набережной Чёрной речки по правому берегу Большой Невки. Продолжает на север Пироговскую набережную, с которой имеет общую нумерацию; на запад переходит в Ушаковскую набережную. Параллельна Аптекарской набережной на левом берегу Большой Невки. Соединяется с ним Гренадерским и Кантемировским мостами.

История 
Набережная существует со второй половины XIX века. Название в современных границах получила 16 апреля 1887 года. С 28 мая 1979 года до 22 сентября 1989 года в её состав входили современные Пироговская и Ушаковская набережные.

С середины XVIII века Выборгской набережной назывался берег Большой Невки на Выборгской стороне, между современными Сампсониевским и Ушаковским мостами. Как проезжая часть набережная сформировалась к середине XIX века.

16 апреля 1887 года из Выборгской набережной были выделены Сампсониевская набережная (участок от Сампсониевского моста до Малого Сампсониевского проспекта, с 1 сентября 1923 года до 28 мая 1979 года — набережная Фокина, ныне часть Пироговской набережной) и Строгановская набережная (участок от Чёрной речки до Ушаковского моста, с 15 декабря 1952 года до 28 мая 1979 года — набережная Адмирала Ушакова, ныне Ушаковская набережная).

В  в створе набережной, в районе Гренадерского моста, был построен тоннель, позволивший развязать автомобильные потоки по набережной и по Гренадерской улице.

28 мая 1979 года четыре набережные — Пироговская, Фокина, Выборгская и Адмирала Ушакова были объединены под общим названием Выборгская набережная.

22 сентября 1989 года Выборгскую набережную возвратили в границы до 28 мая 1979 года, выделив из неё Ушаковскую и Пироговскую (включившую в себя набережную Фокина) набережные.

28 марта 2019 года участок от Малого Сампсониевского проспекта до улицы Фокина был передан в состав Выборгской набережной из Пироговской набережной.

Пересечения 
С юго-востока на северо-запад (по увеличению нумерации домов) к Выборгской набережной примыкают следующие улицы:
 Улица Фокина — с переходом Выборгской набережной в Пироговскую
 Малый Сампсониевский проспект;
 Гренадерская улица — в створе расположен Гренадерский мост;
 Крапивный переулок;
 улица Смолячкова;
 Беловодский переулок;
 Гельсингфорсская улица;
 улица Александра Матросова;
 Кантемировская улица — в створе расположен Кантемировский мост;
 набережная Чёрной речки — с переходом Выборгской набережной в Ушаковскую.

Транспорт 
Ближайшие к Выборгской набережной станции метро — «Выборгская» 1-й (Кировско-Выборгской) линии (около 600 м по улице Смолячкова), «Чёрная речка» 2-й (Московско-Петроградской) линии (около 1,1 км по прямой от конца набережной) и «Лесная» 1-й линии (около 1,2 км по прямой от примыкания улицы Александра Матросова).

Движение наземного общественного транспорта по набережной отсутствует.

Ближайшие к Выборгской набережной остановочные пункты железной дороги — Ланская и Новая Деревня (около 1,7 км по прямой от конца набережной), а также Финляндский вокзал (около 1,7 км по прямой от начала набережной).

Общественно значимые объекты 
 бизнес-центр «Гренадерский» — дом 47;
 офисный центр «Гельсингфорсский» (у примыкания Гельсингфорсской улицы) — Гельсингфорсская улица, дом 2;
 Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» (у примыкания Гельсингфорсской улицы) — Гельсингфорсская улица, дом 3;
 деловой центр «NEVKA» (у примыкания Гельсингфорсской улицы) — Гельсингфорсская улица, дом 3, корпус 11, литера Д;
 бизнес-центр «Gregory’s Palace» — дом 55;
 автосалон «Эксис» — дом 57, корпус 2;
 бизнес-центр «Акватория» — дом 61;
 Головинский сад и дача Головина — дом 63.

См. также 
 Пироговская набережная — в 1979—1989 годах входила в состав Выборгской набережной
 Ушаковская набережная — в 1979—1989 годах входила в состав Выборгской набережной
 Выборгская улица
 Выборгское шоссе

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выборгская набережная в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 

Объекты, названные в честь Выборга